Медијана се може односити на:

 Медијана (статистика), појам из статистике
 Медијана група, праисторијска група
 Медијана (Ниш), археолошки локалитет код Ниша, Србија
 Градска општина Медијана, градска општина града Ниша, Србија
 Медијана (Модена), насеље у округу Модена, Италија
 Медијана (Терамо), насеље у округу Терамо, Италија